Porto Novo kan syfta på följande platser:
 Porto-Novo, huvudstad i Benin
 Porto Novo, Kap Verde, stad i Kap Verde